Mohl är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst von Mohl
 Hugo von Mohl
 Jules Mohl
 Moritz von Mohl
 Robert von Mohl

Tyska efternamn